Златомир Загорчич (, ; 15 июня 1971 года, Нови-Сад) — болгарский футболист и тренер.

Карьера 
Выступал за сербский «Нови-Сад», болгарский «Литекс», швейцарский «Лугано».

В 1998 году получил от Христо Бонева приглашение в сборную Болгарии, но в состав команды на чемпионат мира 1998 не попал. Входил в состав сборной Болгарии на Евро—2004.

Завершил карьеру игрока в ноябре 2005 года. Работал ассистентом главного тренера в Литексе. Летом 2013 года возглавил команду после отставки Христо Стоичкова. Покинул пост весной 2014 года. После работал в Сербии.

Достижения 
 «Литекс»
 Чемпион Болгарии: 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Болгарии: 2003/04

Футболисты Болгарии
Игроки сборной Болгарии по футболу
Игроки ФК «Нови-Сад»
Игроки ФК «Литекс»
Игроки ФК «Аданаспор»
Игроки ФК «Лугано»
Футбольные тренеры Болгарии
Тренеры ФК «Войводина»
Тренеры ФК «Литекс»
Тренеры ФК «Славия» София